Voglio danzare con te (Shall We Dance) – film del 1937 di Mark Sandrich
Vuoi ballare? - Shall We Dance? (Shall we dansu?) – film del 1996 di Masayuki Suo
Shall We Dance? – film del 2004 di Peter Chelsom
Shall We Dance? – canzone del 1951, del musical The King and I